Črmošnjice  so ime več naselij v Sloveniji:

 Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto
 Črmošnjice, Semič

Naselja v Sloveniji